Галлатин:

 Галлатин — река в штатах Вайоминг и Монтана, США.
 
 Галлатин, Альберт (1761—1849) — американский государственный и политический деятель швейцарского происхождения.
 Галлатин, Гарри (род. 1927) — американский профессиональный баскетболист и тренер.